Исторически, вероисповедание жителей Дагестана во многом зависит от их этнической принадлежности. Подавляющее большинство верующих среди нахско-дагестанских и тюркских народов региона — мусульмане (в основном — сунниты, а также шииты — среди лезгин села Мискинджа и части азербайджанцев), горские евреи исповедуют иудаизм, а русские — православное христианство.

30 декабря 1997 года был принят Закон Республики Дагестан «О свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных организациях», который обеспечивает равенство всех религиозных конфессий, свободу совести и вероисповедания любого жителя республики, запрещает пропаганду межконфессионной вражды.

Около 96 % жителей исповедуют ислам. Причём сунитские общины преобладают на севере, а шиитские — на юге, которые составляют 4 % от населения региона.

Около 5 % жителей исповедуют христианство. Большая часть дагестанских христиан — православные. В последнее время растёт количество приверженцев различных протестантских и пара-христианских религиозных течений, приверженцев которых на 2016 год в Дагестане насчитывалось около 5 тыс. человек. Среди них Баптисты, Адвентисты Седьмого Дня, Пятидесятники и Свидетели Иеговы.

Иудаизм исповедуют около 1 % жителей. Данная вера является старейшей авраамической религией народов Дагестана, который исповедуют горские евреи, что пришли на Кавказ из Персии в V веке нашей эры.

См. также 
 Христианство в Дагестане
 Ислам в Дагестане
 Иудаизм в Дагестане

Примечания 

Религия в Дагестане